El Torneig de Granby 2022, oficialment conegut com a Championnats Banque Nationale de Granby 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als WTA 250 de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 21 i el 27 d'agost de 2022 al Club de tennis des Loisirs de Granby, Canadà.

La tennista russa Daria Kasatkina va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

WTA Tour 2022
Competicions tennístiques al Canadà
Esport al Quebec